Николай Навроцкий:
 Навроцкий, Николай Васильевич (1897—1939) — военный лётчик, подпоручик российской императорской армии, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России; Георгиевский кавалер (31.10.1914).
 Навроцкий, Николай Никанорович (1803—1859) — член-корреспондент С-Петербургской Императорской академии наук, доктор философии.
 Навроцкий, Николай Степанович (?—1916) — прапорщик; Георгиевский кавалер (31.12.1916, посмертно).